

Codici 
 nzb – codice ISO 639-3 della lingua jebi

Informatica 
 NZB – formato documenti basato su XML per prelevare posta dai server NNTP (Usenet), dalla contrazione del nome dei creatori Newzbin ed usato come estensione per tali documenti